Pinkerton — другий студійний альбом американського рок-гурту Weezer, який був випущений 24 вересня 1996 року.

Список композицій

Джерела 
 Pinkerton  allmusic
 Pinkerton  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Weezer
Альбоми Geffen Records